Андру́сово — деревня в Смоленской области России, в Монастырщинском районе. Расположена в западной части области в 20 км к западу от Монастырщины, на правом берегу реки Городня. Население — 19 жителей (2007 год). Входит в состав Татарского сельского поселения.

История 
 года в деревне было заключено Андрусовское перемирие, положившее конец войне между Россией и Речью Посполитой, длившейся 13 лет.

Ссылки 
 Андрусово/Энциклопедия Смоленской области 
 

Населённые пункты Монастырщинского района